Бернз, Бернс () — поширене прізвище англійського походження. Відомі носії:

 Артур Бернс (1904—1987) — американський економіст.
 Вільям Джозеф Бернс (англ. William Joseph Burns; нар. 4 квітня 1956, Форт Брегг, Північна Кароліна) — американський дипломат.
 Дейв Бернс (1924—2009) — американський джазовий трубач, флюгельгорніст і аранжувальник.
 Брент Бернс (1985) — канадський хокеїст.
 Кен Бернс (1953) — американський кінорежисер та продюсер документальних фільмів.
 Кенні Бернс (1953) — шотландський футболіст.
 Конрад Бернс (1935—2016) — американський політик.
 Марк Бернз (1983) — тринідадський легкоатлет.
 Ніколас Бернс (1956) — американський дипломат.
 Роберт Бернс (1759—1796) — шотландський поет.
 Рікі Бернс (1983) — шотландський професійний боксер, чемпіон світу за версіями WBO і WBA.
 Річард Бернс (1971—2005) — англійський раллійний гонщик.
 Чарлі Бернс (1936) — канадський хокеїст.
 Піт Бернс (1959—2016) — британський співак, соліст гурту Dead or Alive
Інше
 Ларрі Бернс — епізодичний персонаж мультсеріалу Сімпсони, син Монтгомері Бернса.
 Монтгомері Бернс — персонаж мультсеріалу Сімпсони.

Див. також 
 Барнс

Англійські прізвища